SACEM es un acrónimo que puede referirse a:

 La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique francesa que se encarga de cobrar los pagos por derechos de los artistas y la distribución de los derechos a los autores originales, compositores y editores.

 El Système d'aide à la conduite, à l'exploitation et à la maintenance es un sistema integrado, de control automático, de velocidad que se utiliza en los sistemas ferroviarios, incluidos los trenes RER A de París y algunas de las líneas de MTR.